Флаг муниципального образования Фасто́вецкое сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 июня 2006 года и 20 февраля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2917.

Описание 
«Зелёное прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее у нижнего края две равные полосы — жёлтую и синюю в 1/3 ширины полотнища, а посередине основной (зелёной) части — фигуры из герба сельского поселения — положенные накрест серебряные сабли с золотыми рукоятями, имеющими набалдашники в виде конских голов, и вверху между саблями три жёлтых пшеничных колоска без листьев, воспроизведённые в белом и жёлтом цветах».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Основной населённый пункт поселения — станица Фастовецкая. Первоначально эта станица называлась Тихорецкая, по названию протекающей вдоль всей станицы и поселения реки Тихонькой, которая символически отображена синей полосой.

Синий цвет (лазурь) символизирует честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления, а также это цвет линейных казаков к которым тихоречане (фастовчане) относились первоначально.

Из сельского поселения вышло очень много военачальников — насчитывается более 10 генералов, прославлено поселение героями, как красного, так и белого казачьего движения — что аллегорически отображено двумя белыми саблями, положенными в косой крест.

Во все времена, на этих землях очень почитали лошадей. Ещё до Октябрьской революции, в скифо-сарматских курганах на территории сельского поселения, были найдены сабли с золотыми рукоятками в виде конских голов — данные сабли и изображены на флаге.

Три перекрещённых колоска над саблями указывают на основное занятие — выращивание зерновых, а также символизируют три населённых пункта поселения — Фастовецкая, Криница и Тихонький.

Зелёный цвет символизирует окружающую природу поселения, жизнь, надежду, радость, изобилие, возрождение и здоровье, а также большое количество садов в сельском поселении.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности и сельского хозяйства.

Примечания